Funkmesswagen bezeichnet:
 Funkmesswagen (Eisenbahn), Eisenbahnwagen zur Bestimmung geeigneter Sender-Standorte
 Funkmesswagen (Fernmeldewesen), Kraftfahrzeug zur Ortung von Quellen von Funkwellen, auch Peilwagen genannt